Jalonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), joueur finlandais de football
Jukka Jalonen (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Kari Jalonen (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace
Olli Jalonen (né en 1954), écrivain finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois